MMD fait notamment référence à :

 MikuMikuDance, un programme d'animation de création de films 3D;
 Monaco Média Diffusion, la société monégasque de diffusion de programmes de radio et de télévision ; 
 Mouvement pour la démocratie multipartite, un parti politique zambien ;
 MultiMarkdown, un langage de balisage léger ;

mmd fait notamment référence à :

 La maladie maniaco-dépressive, un trouble de l'humeur.